Ženski odbojkaški klub "Sinj" (ŽOK Sinj"; Sinj) je ženski odbojkaški klub iz Sinja, Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2020./21. "Sinj" se natječe u "Prvoj hrvatskoj ženskoj odbojkaškoj ligi", ligi drugog stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene.

O klubu 
ŽOK "Sinj" je osnovan 2000. godine na inicijativu Ivice Zorice, nastavnika tjelesnog odgoja u OŠ "Marka Marulića" iz Sinja, te dugogodišnjeg nogometaša sinjskog "Junaka" (najbolji strijelac u povijesti) i još nekoliko dalmatinskih klubova.  
Klub je od sezone 2001./02. do 2012./13. bio član "Druge hrvatske odbojkaške lige - Jug", koju su osvojile četiri puta, te proi tom sudjelovale u kvalifikacijama za popunu "1. B hrvatske lige", čije su članice postale u sezoni 2013./14., ali su se reorganizacijom ligaškog natjecanja od sezone 2014./15. "1. B hrvatskoj ligi - Jug", koju osvajaju u sezoni 2019./20., koja prekinuta prije kraja radi pandemije COVID-19, sa "Sinjom" na prvom mjestu, koji je proglašen prvakom. 
Klub se od sezone 2020./21. natječe u "Prvoj hrvatskoj ligi".  
2020. godine je također objavljena klupska monografija "ŽOK Sinj - dvadeset godina odbojke u Sinju", autora Ivice Zorice.

Uspjesi 
 1. B hrvatska liga - Jug 
 prvakinje: 2019./20.  
 drugoplasirni: 2017./18., 2018./19.  

 2. hrvatska liga - Jug / 2. A hrvatska liga - Jug
 prvakinje: 2004./05., 2005./06., 2011./12., 2012./13. 
 drugoplasirane: 2006./07.

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Poznati treneri 
 Ivica Zorica

Unutarnje poveznice 
 Sinj

Vanjske poveznice 
 ok-sinj.hr - službene stranice 
 ŽOK Sinj, facebook stranica 
 localgymsandfitness.com, ŽOK Sinj 
 natjecanja.hos-cvf.hr, ŽOK SINJ 
 ossdz.hr, ŽOK SINJ 
 sportilus.com, ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB SINJ

Izvori 
 
 ok-sinj.hr, Ženski odbojkaški klub Sinj, pristupljeno 1. siječnja 2021. 
 crovolleyball.com, Ženski odbojkaški klub Sinj , objavljeno 1. ožujka 2021., pristupljeno 31. ožujka 2021. 
 sinj.hr, Ženski odbojkaški klub Sinj, pristupljeno 1. siječnja 2021. 
 sportsinj.com, Članstvo, pristupljeno 1. siječnja 2021. 
 helio.com, Šport u Sinju - Žok Sinj , pristupljeno 1. siječnja 2021. 
 poslovna.hr, ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB SINJ 
 fininfo.hr, ŽOK "SINJ" 
 bisnode.hr, ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB "SINJ" 
  

 

Hrvatski ženski odbojkaški klubovi
Šport u Sinju